Loda Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Loda Township (Illinois)
 Loda Township (Kansas)